Partners Three – film del 1919 diretto da Fred Niblo
 Partners Three – film del 1923 diretto da Ford Beebe